Gendun Czokji Nima – rozpoznany w 1995, uznany przez XIV Dalajlamę, prawdopodobnie przetrzymywany przez władze chińskie.
 Gjalcen Norbu – popierany przez władze chińskie, nieuznawany przez znaczną część duchowieństwa i emigrację tybetańską.